Bagdoniškės – wieś na Litwie, w okręgu kowieńskim, w rejonie koszedarskim
 Bagdoniškės – wieś na Litwie, w okręgu kowieńskim, w rejonie preńskim
 Bagdoniškės – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim
 Bagdoniškės – kolonia na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki
 Bagdoniškės – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Zujuny